Old (Hongarije), een plaats in het Hongaarse comitaat Baranya
 Old (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Old (film), een film uit 2021, geregisseerd door M. Night Shyamalan